Angelus (gebed), een katholiek gebed
Angelus (cognomen), een Romeins cognomen
Angelus (geslacht), een geslacht vlinders uit de familie van de slakrupsvlinders (Limacodidae)
Angel (televisieserie), een personage uit de televisieseries Angel en Buffy, the Vampire Slayer
Angelus (film), een Poolse film uit 2001 van Lech Majewski 
Angelus (Kilar) (1984), een compositie van Wojciech Kilar
Huis Angelus, Byzantijnse dynastie, ca. 1300
Angélus, een Belgisch bier
Het angelus, een schilderij van Jean-François Millet